El contrabando de armas de Argentina a Bolivia empezó el , con el golpe de Estado en Bolivia de 2019, cuando el presidente argentino Mauricio Macri envió 70.000 municiones de forma secreta a Bolivia. El hecho fue descubierto el , cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, le revelo a la prensa que el gobierno argentino de Mauricio Macri envió munición para reprimir las protestas un día después de que Jeanine Áñez.

Contrabando

Reunión y primer contingente 
El contrabando empezó el  cuando el político Marcos Peña, tuvo una reunión con la política Patricia Bullrich y el entonces jefe de gendarmería Gerardo Otero. Horas después de la reunión, parte un Hercules C-130  con el primer contingente de gendarmes, con armamentos y municiones que terminaron en el poder de la Fuerzas Armadas de Bolivia para ayudar al golpe de Estado.

Descubrimiento del hecho 
El hecho fue descubierto el , cuando el canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, le revelo a la prensa que el gobierno argentino de Mauricio Macri envió munición para reprimir las protestas un día después de que Jeanine Áñez.

Después del descubrimiento 
Cuando se descubre el hecho, el presidente argentino Alberto Fernández, contrario a Macri, dice que se trata de dolor y vergüenza, mientras que Macri, dice que es una persecución política en su contra

Cronología 

 : Primer contingente enviado.
 : Se descubre el hecho públicamente.
 : Se ven por primera vez fotos.

Véase también 

 Relaciones Argentina-Bolivia
 Frontera entre Argentina y Bolivia
 Crisis política en Bolivia de 2019

Referencias 

Bolivia en 2019
Argentina en 2019